Флаг Чу́хломского муниципального района Костромской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Чухломского муниципального района представляет собой голубое прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее смещённые к древку две перекрещённые белые на жёлтых рукоятях пятизубые остроги из герба муниципального района, габаритный размер которых по горизонтали — 1/2 длины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг Чухломского муниципального района разработан на основе герба и воспроизводит фигуры гербовой композиции, отражающие исторические особенности района

Город Чухлома — районный центр одноимённого района, впервые упоминается в 1381 году как город в составе Галицкого княжества. Своё название город (и впоследствии — район) получил по названию озера — Чухломского, что подтверждается геральдическим описанием исторического герба 1779 года.

Главными фигурами флага являются остроги. Острога — вилообразное колющее рыболовное орудие. У русских рыболовов применялись остроги в виде железных вил (число зубцов — от 2 до 12), засаженных на тонкий шест (ратовище). Две остроги накрест аллегорически говорят об одном из основных видов хозяйственной деятельности — рыбном промысле, за счёт которого город Чухлома экономически развивался, тем самым, получив статус уездного города.

Голубой цвет флага символизирует красоту окружающей район природы. Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности, добродетели.

Белый цвет — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Жёлтый цвет — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Примечания